Trente pays se disputent la place qualificative pour les Jeux olympiques 2012.

Pays participants

Format de la compétition

Zone

Composition des groupes 

Le Surinam dispute le tournoi en lieu et place des Îles Caïmans

ECVA 
 Date :   - 
 Lieu :   St John's

Classement

CAZOVA 
 Date :   - 
 Lieu :   Chaguanas

Classement

AFECAVOL 
 Date :   - 
 Lieu :   Montelimar

Classement

Centre 
 Date :   - 
 Lieu :   Boca Chica

Classement

Interzone phase 1 
 Date :   - 
 Lieu :   George Town

Equipes participantes 
 ( CAZOVA)
 ( ECVA)
 ( ECVA)
 ( CAZOVA)
 ( CAZOVA)
 ( ECVA)
 ( ECVA)
 ( CAZOVA)
 (organisateur / CAZOVA)
 ( ECVA)

Résultats

Classement

Interzone phase 2 
 Date :   - 
 Lieu :   Montelimar

Equipes participantes 
 ( ECVA-CAZOVA)
 ( AFECAVOL)
 ( ECVA-CAZOVA)
 ( AFECAVOL)
 ( ECVA-CAZOVA)
 ( AFECAVOL)
 ( ECVA-CAZOVA)
 ( AFECAVOL)
 ( ECVA-CAZOVA)
 ( AFECAVOL)

Résultats

Classement

Finale continentale 
 Date :   - 
 Lieu :   Mazatlan

Equipes participantes 
  ( Centre / Organisateur)
  ( Centre)
  ( Centre)
  ( Centre)
  ( Interzone)
  ( Interzone)
  ( Interzone)
  ( Interzone)

Résultats

Classement

Classement final 

Compétition de beach-volley